Stechele ist

der Familienname folgender Personen:
 Josef Stechele (1929–1997), deutscher Politiker (SPD)
 Ulrich Stechele (1941–2001), deutscher Politiker (CDU) 

ein Ortsname:
 Stechele (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern